Intercalarispora är ett släkte av svampar. Intercalarispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Intercalarispora